

Personnalités 

  (1921-1992), généticien argentin ;
 Jeanne Favret-Saada (née en 1934), ethnologue française ;
 Pierre Favret (1875-1950), prêtre et archéologue français, fondateur de musée ;
 Pietro Favret (1871-1936), mosaïste italien.

Lieux 

 , canyon aux États-Unis, dans le Nevada ;
 , formation géologique du Trias, aux États-Unis, dans le Nevada.